Mužská čtyřhra Los Cabos Open 2021 probíhala ve druhé polovině července 2021. Do deblové soutěže loscaboského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu byli Monačané Romain Arneodo a Hugo Nys, kteří zvolili start na  Swiss Open Gstaad.

Vítězem se stal mexicko-americký pár Hans Hach Verdugo a John Isner, který ve finále za 86 minut zdolal americko-nizozemskou dvojici Hunter Reese a Sem Verbeek. Po dvousetovém průběhu 5–7 a 6–2 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–4]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Texaští sousedé získali premiérovou společnou trofej. Hach Verdugo na okruhu ATP Tour vybojoval první kariérní titul a pro Isnera to byl šestý deblový triumf.

Nasazení párů 

  Luke Bambridge /  Ken Skupski (1. kolo)
  Jonatan Erlich /  Santiago González (čtvrtfinále)
  Ajsám Kúreší /  Divij Šaran (1. kolo)
  Matthew Ebden /  John-Patrick Smith ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Los Cabos Open
ATP Tour 2021